Alan Jones peut désigner :
 Alan Jones (1946-), pilote de Formule 1 australien ;
 Alan Jones (1943-), animateur de radio australien, ancien entraîneur de l'équipe d'Australie de rugby à XV.